Суперлига Малайзии (Liga Super Malaysia) — малайзийская профессиональная лига для футбольных клубов. Это высший дивизион малайзийского футбола.

Клубы 
14 клубов участвовало в Суперлиге с 2004 года по 2013 год. Семь из них никогда не покидали Суперлигу. Следующие 12 клубов участвуют в сезоне 2014 года.

Победители

Примечания

Ссылки 
 MSL Official Site
 MSL Blog Site
 Official site
 Football Association of Malaysia
 RSSSF.com: Malaysia — List of Champions
 Malaysia Super League results
 MSL news
 MSL Schedule and Table

Малайзия
Футбол в Малайзии